Herdentrieb steht für:

 ein Verhaltensmuster von Tieren, siehe Herde
 das Verhalten von Menschen in größeren Ansammlungen (umgangssprachlich), siehe Massenpsychologie
 Herdenverhalten, ein Auslöser von Finanzmarktkrisen